Гиллис Клас де Хондекутер (, ок. 1575—1580 — 17 октября 1638, Амстердам) — нидерландский живописец и рисовальщик.

Биография 
Гиллис Клас де Хондекутер родился между 1575 и 1580 годом в Антверпене (или, возможно, в Мехельне); затем (в 1580-х годах) вместе с семьёй переселился в Делфт. Он был сыном художника Николаса Янца Хондекутера, основателя династии Хондекутеров; художником был и его брат Ханс. Живописи учился у своего отца.

Гиллис Клас работал преимущественно в Утрехте (с 1600 или 1602 года). В 1610 или 1615 году переселился в Амстердам, где оставался до самой смерти. Был дважды женат: в 1602 году женился на Марийке Гийбрехтс (Marijke Gijbrechts), а после её смерти, в 1628 году, — на Анне Спиринкс (Anna Spierinx). В 1636 году он возглавил гильдию Святого Луки.

Гиллис Клас Хондекутер умер в 1638 году. Его сын  пошёл по стопам отца, став художником, специализирующимся на пейзажах и натюрмортах. Однако самым известным представителем династии Хондекутеров стал внук Гиллиса Класа Мельхиор, художник-анималист.

Творчество 
Первая из известных работ Гиллиса Класа датируется 1602 годом. В своём раннем творчестве он испытал влияние таких художников, как Гиллис ван Конинкслоо, Рулант Саверей, Давид Винкбонс. Писал преимущественно пейзажи, включавшие религиозные и мифологические сцены. Постепенно его стиль эволюционировал от традиционной фламандской пейзажной живописи в сторону зарождавшегося тонального пейзажа, родоначальниками которого стали Эсайас ван де Велде, Ян ван Гойен и Питер де Молейн. Помимо живописи, создавал рисунки пером и офорты. С 1622 года специализировался на изображении домашних и экзотических животных. Работы Хондекутера представлены в Рейксмусеуме, Центральном музее Утрехта и других музеях Нидерландов; в России — в Государственном Эрмитаже («Лесной пейзаж с пророком Илией и животными», 1624).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Художники золотого века Голландии
Художники-пейзажисты Нидерландов
Художники-анималисты Нидерландов